Bernartice, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Bernartice, comune del distretto di Písek, in Boemia Meridionale
Bernartice, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové
Bernartice, comune del distretto di Jeseník, nella regione di Olomouc
Bernartice nad Odrou, comune del distretto di Nový Jičín, nella regione di Moravia-Slesia